Пего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 52,85 км². Население — 11208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 97 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Pego
 Índice estadístico municipal de Pego
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Liga Futbol Sala Pego 

Муниципалитеты Аликанте